El topónimo South Holland puede hacer referencia a:

 South Holland, una villa en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 South Holland, un distrito no metropolitano del condado de Lincolnshire (Inglaterra).
 South Holland, nombre inglés de la provincia de Holanda Meridional (Países Bajos).